Агаджанова — женская форма фамилии .
 Агаджанова, Ораз Гуль — звеньевая колхоза «Коммунизм» Тахта-Базарского района Марыйской области, Герой Социалистического Труда.
 Агаджанова-Шутко, Нина Фердинандовна (1889—1974) — автор сценария фильма «Броненосец „Потёмкин“». Примечания